Großholz heißen:

 Großholz (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Großholz (Markt Berolzheim), Ortsteil des Marktes Markt Berolzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Großholz (Hirschstein), Ortsteil der Gemeinde Hirschstein, Landkreis Meißen, Sachsen
 Großholz (Naturschutzgebiet) westlich von Schleinitz im Landkreis Meißen in Sachsen